Джон Эвери Абрахамс (, род. , в Нью-Йорке, США) — американский актёр.

Карьера 

Абрахамс учился в Школе Святой Анны (Saint Ann’s School) в Бруклин-Хайтс, Бруклин.

Снялся во многих фильмах и телевизионных шоу. Его наиболее известные роли — Бобби в фильме «Очень страшное кино», Далтон Чапмен в фильме ужасов «Дом восковых фигур», в роли Денни Бёрнс совместно с Робертом Де Ниро и Беном Стиллером в комедии «Знакомство с родителями». Он также известен по роли «DJ Jonny» (играет самого себя) в четвёртом сезоне «Шоу Эллен Дедженерес», заменив Энтони Окунгбова. Он был также заменён в 5 сезоне «KROQ» на Теда Страйкера, из-за желания сосредоточиться на своей актёрской карьере в кино. Снялся в фильме «2 чувака и мечта», а также клипе Энрике Иглесиаса — «Do You Know? (Ping Pong Song)».

Фильмография

Примечания 

Выпускники Школы Святой Анны (Бруклин)